Sainte-Eulalie (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Sainte-Eulalie (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Eulalie (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Sainte-Eulalie (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Sainte-Eulalie (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy